

Patronyme 

 Maurice Biraud (1922-1982), animateur de radio, humoriste et acteur français ;
 David Biraud (1972-), sommelier français.